S98 ou S.98 est un sigle qui peut faire référence à :
 Amputation traumatique de la cheville et du pied, d'après la classification internationale des maladies ;
 Orphée (S.98), un poème symphonique de Franz Liszt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres